Фёдор Дудко́: Дудко, Фёдор Алексеевич (1923—2017) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Дудко, Фёдор Иванович (1903—1981) — советский артиллерист, полный кавалер ордена Славы.
 Дудко, Фёдор Михайлович (1911—1940) — советский танкист, Герой Советского Союза.